Серге́й Ви́кторович Се́дышев () — российский футбольный тренер. Советник губернатора Ульяновской области по вопросам спорта. Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ.

Биография 
В детстве занимался футболом и баскетболом. Первый тренерский опыт Седышев получил уже в 19 лет, работая с детьми в спорткомплексе «Торпедо». Год спустя команда выиграла первенство Ульяновска. После армии работал тренером команды «Авангард» (Ульяновского механического завода), с которой несколько раз выигрывал первенство области. Непродолжительное время являлся футбольным арбитром.

В футбольный клуб «Волга» Седышев пришёл в 1995 году. Под его руководством команда многократно завоёвывала медали первенства России, в том числе выиграла зональный турнир второго дивизиона 2007, что является наивысшим достижением клуба. В 2019 году возглавлял сборную «Урал-Приволжье» на турнире «Переправа».

В 2018 году внесён в «Золотую книгу почёта города Ульяновска».

Результаты клубов, возглавляемых С. В. Седышевым

Чемпионаты

Кубки 

* Примечание. Учтено только основное время матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте болельщиков ФК «Волга» Ульяновск
 Профиль тренера на официальном сайте ФК «Волга» Ульяновск
 Народная газета. Сергей Седышев: «Тренирую с 19 лет»
 Чемпион. Сергей Седышев: «Мне не стыдно оглядываться назад»
 

Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Волга» Ульяновск
Тренеры ФК «Академия»